Бараши — топоним:

 Бараши — деревня в Толочинском районе Витебской области Белоруссии.
 Бараши — село в Емильчинском районе Житомирской области Украины.
 Бараши (Барашевская слобода) — историческая местность и урочище в Москве, ныне Барашевский переулок.

Другое 
 Бараши — древнерусское название ремесленников и занимавшихся промыслами людей, проживавших на княжьих землях.

См. также

Примечания